«Кааф» — древнерусский сборник с толкованиями Феодорита на Пятикнижие в форме вопросов и ответов.
 Кааф (евр. Кегат; «собрание»;  и др.) — второй сын Левия; отец Амрама, Ицгара, Хеброна и Узиила; дед Моисея и Аарона; глава сынов Каафовых; прожил 133 года.

Примечания